Scheidung steht für:
 Scheidung, die Auflösung einer Ehe
 Die Scheidung, Naturschutzgebiet in Niedersachsen

Scheidung ist der Familienname von:
 Tom Michael Scheidung (* 1975), deutscher Jurist und politischer Beamter (Die Linke)

Siehe auch: 
 Abscheidung, mechanisches Trennverfahren
 Eine Scheidung (A Bill of Divorcement), US-amerikanisches Filmdrama von George Cukor (1932)
 Reinliche Scheidung, in Deutschland ab 1923 vollzogene organisatorische Trennung von Fußball und Turnen
 Scheiden, Ortsteil der Gemeinde Losheim am See, Saarland
 Schied, Begriffsklärung
 Schiede, Begriffsklärung
 Schieden, 1936 bis 1945 deutscher Name von Mirny (Kaliningrad)